Snežnik steht für:
 Snežnik oder Notranjski Snežnik, Kalksteinplateau im Dinarischen Gebirge, Slowenien, siehe Krainer Schneeberg
 Bataški Snežnik, Berg in den Rhodopen, Bulgarien, siehe Bataker Schneeberg

Siehe auch:
 Snežnik-Pivka
 Sněžník